As eleições parlamentares irlandesas de 2007 foram realizadas em 24 de maio de 2007 após a dissolução do 29.º Dáil pelo Presidente em 29 de abril de 2007, a pedido do Taoiseach. Ao eleitorado foi dada a tarefa de escolher os membros do 30.º Dáil, que se reuniu em 14 de junho de 2007 para nomear um Taoiseach e ratificar os ministros do Governo do 30.º Dáil.  

Embora o Fine Gael ganhasse 20 lugares, com 41,6%, o Fianna Fáil continuou a ser o maior partido. A eleição foi considerada um sucesso para o Fianna Fáil, no entanto, a coligação do Fianna Fáil no 29.º Dáil, com os Democratas Progressistas, perdeu seis dos seus oito lugares. 

Em 12 de junho de 2007, Fianna Fáil e o Partido Verde chegaram à acordo sobre um projeto de Programa de Governo, que foi posteriormente ratificado pelo partido Fianna Fáil e membros Partido Verde, em 13 de junho de 2007. Isto resultou na formação de um governo de coligação em 14 de junho entre Fianna Fáil, o Partido Verde e os Democratas Progressistas.

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Ligações externas
Resultados das Eleições Parlamentares de 2007 

2007
Irlanda
2007 na Irlanda